Amazing Stories – rivista di fantascienza
Storie incredibili (Amazing Stories) – serie televisiva del 1985
Storie incredibili (Amazing Stories) – serie televisiva del 2020